Antonio Riquelme puede referirse a:

 Antonio Riquelme (1845-1888), actor español.
 Antonio Riquelme (1894-1968), actor español, nieto del anterior;